Miwok (volk), een verzameling van vier taalkundig-gerelateerde indianenvolkeren uit Noord-Californië
 Miwoktalen, een bedreigde indiaanse taalfamilie

In soortnamen 
 Aptostichus miwok, een spinnensoort uit de familie Cyrtaucheniidae
 Isoperla miwok, een steenvlieg uit de familie Perlodidae
 Tipula (Lunatipula) miwok, een tweevleugelige uit de familie langpootmuggen